Французская пара — Каролин Гарсия и Кристина Младенович — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — Бетани Маттек-Сандс и Луция Шафаржова — защищали свой титул, но уступили в первом круге.

Посев 

  Мартина Хингис /  Саня Мирза (Третий круг)
  Бетани Маттек-Сандс /  Луция Шафаржова (Первый круг)
  Чжань Хаоцин /  Чжань Юнжань (Четвертьфинал)
  Тимея Бабош /  Ярослава Шведова (Третий круг)
  Каролин Гарсия /  Кристина Младенович (Титул)
  Андреа Главачкова /  Луция Градецкая (Четвертьфинал)
  Екатерина Макарова /  Елена Веснина (Финал)
  Ракель Атаво /  Абигейл Спирс ''(Второй круг)

<ol start="9">
  Сюй Ифань /  Чжэн Сайсай ''(Четвертьфинал)
  Юлия Гёргес /  Каролина Плишкова ''(Третий круг)
  Андрея Клепач /  Катарина Среботник ''(Третий круг)
  Лара Арруабаррена /  Сара Эррани ''(Первый круг)
  Анабель Медина Гарригес /  Аранча Парра Сантонха ''(Первый круг)
  Ирина-Камелия Бегу /  Моника Никулеску ''(Отказ)
  Ваня Кинг /  Алла Кудрявцева ''(Первый круг)
  Чжуан Цзяжун /  Се Шувэй (Первый круг)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Тесса Андрианжафитримо /  Клер Фёэрстен (Первый круг)
  Манон Арканжоли /  Хлоэ Паке (Первый круг)
  Клотильда де Бернарди /  Шеразад Ре (Первый круг)
  Фиона Ферро /  Виржини Раззано (Первый круг)
  Стефани Форетц /  Амандин Эсс (Первый круг)

<ol start="6">
  Миртиль Жорж /  Ализе Лим ''(Первый круг)
  Матильда Юханссон /  Полин Пармантье ''(Второй круг)
  Карин Кнапп /  Мэнди Минелла ''(PR, Первый круг)
  Анна-Лена Грёнефельд /  Квета Пешке ''(PR, Первый круг)
  Виталия Дьяченко /  Галина Воскобоева ''(PR, Второй круг)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Сетка турнира

Взрослые